Quantum – quanti di energia della meccanica quantistica
Quantum – organizzazione criminale immaginaria dei film di James Bond
Quantum – azienda di memorie informatiche
Quantum – nome in nordamerica di una versione della Volkswagen Passat
Quantum – disco in studio dei Planet X
Quantum – personaggio fumetti Marvel Comics
Quantum – smartphone con sistema operativo Windows Phone prodotto da LG Electronics.
Quantum – nuovo motore di rendering di Mozilla Firefox a partire dalla versione 57
Quantum – videogioco del 1982 sviluppato dalla General Computer Corporation per Atari